Satanás- Personagem bíblico que, de acordo com a Bíblia, é o inimigo de Deus, e segundo a mesma fica em um lugar oposto ao "céu", o inferno.
Ou ainda:
Satan (banda)
Mr. Satan - um personagem de Dragon Ball
666 Satan - um mangá escrito por Seishi Kishimoto e publicado pela Square Enix na revista mensal Shonen Gangan
Desambiguação